Asai kan som auktorsförkortning betyda:

 Tatiane Asai
 Yasuhiro Asai

Robotskapade auktorsförkortningar